Onomàstica:
 Josep Maria Plans i Freyre (Barcelona, 1878 - Madrid, 1934), físic i astrònom català.
 Josep Maria Plans i Molina (Sabadell, 1943 - 2004), metge i polític català.